Тег — у системах обробки інформації — ознака даних; (релевантне) ключове слово або термін, що асоціюється або надається фрагменту інформації (зображенню, географічній карті, відео-кліпу тощо)
 Тег:
 один з множини аналітів-замінників, які використовуються в процесах декодування;
 пендантна (допоміжна) функція, за якою молекула може бути вибрана із суміші.
 Тег — формалізований код, що використовується в гіпертекстових документах, який вказує як частини документа будуть з'являтись на дисплеї при виконанні певної програми.